Санта Моника има више значења:
 Санта Моника
 Санта Моника (Тексас)
 Санта Моника (Кампобасо)
 Санта Моника (Фиренца)